Дорен може бити:

 Дорен (Нордхајде), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Дорен (Емсланд), општина у округу Емсланд, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.